Sak nebo SAK může znamenat:

 sak, žok – synonymum pro pytel

zkratka
 Socialistická akademie – Socialistická akademie ČSSR, ideologická organizace
 Secure attention key – bezpečnostní mechanismus v informatice
Subarachnoidální krvácení –  krvácení mezi arachnoideou a pia mater

příjmení
 Robert Sak (1933–2014) – historik
 Ferdinand Zikmund Sak z Bohuňovic († 1655) – šlechtic, brněnský krajský hejtman

Podobné názvy 
 Sack
 Suck

Externí odkazy